Il doppio del torneo di tennis Tokyo Indoor 1981, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Victor Amaya e Hank Pfister che hanno battuto in finale Heinz Günthardt e Balázs Taróczy 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 John McEnroe /  Ferdi Taygan (quarti di finale)
 Heinz Günthardt /  Balázs Taróczy (finale)

 Mark Edmondson /  Sherwood Stewart (semifinali)
 Bruce Manson /  Van Winitsky (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Tokyo Indoor 1981